Tödliche Kunst ist der Titel von:

 Tödliche Kunst (2002), einer Episode von  Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei, 2002
 Kommissar Beck: Tödliche Kunst, einer Episode der Kommissar-Beck-Reihe, Deutschland/Schweden 2007
 Tödliche Kunst (Roman), des deutschen Titels eines Romans von Jonathan Santlofer, 2008.
 Tödliche Kunst (Hörspiel), eines Hörspiels von Fred Breinersdorfer und Katja Röder, SWR 2012